Die Liste der Gedenktafeln in Berlin-Kladow enthält die Namen, Standorte und, soweit bekannt, das Datum der Enthüllung von Gedenktafeln.

Die Liste ist nicht vollständig.

Kladow 

!
!Gedenktafeln in Kladow
!Berlin-Kladow
Gedenktafeln in Berlin-Kladow